Les Bulgares sont un peuple slave actuel des Balkans.
 Le bulgare est leur langue, de famille des langues slaves.